Флаг Бели́нского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Белинского муниципального района представляет собой голубое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края жёлтую полосу в 1/3 ширины полотнища с изображением посередине чёрного журавля, а посередине голубой части — белое изображение книги и пера».

Обоснование символики 
Флаг Белинского муниципального района разработан на основе герба района.

Герб района составлен с использованием мотивов герба уездного города Чембар Высочайше утверждённого  года. В этом гербе изображался «…журавль, въ знакъ изобилія сего рода птицъ…». Использование мотива старого герба символизирует связь прошлого с настоящим.

Основной фигурой флага района является раскрытая книга с гусиным пером, аллегорически указывающая на название района. Город Чембар был переименован в Белинский в 1948 году, в честь великого русского литератора В. Г. Белинского проживавшего в этом городе с 1816 по 1829 год. Горожане свято хранят память о В. Г. Белинском. В 1901 году в городе была открыта библиотека имени В. Г. Белинского. В 1914 году построен Народный дом имени В. Г. Белинского. На 2010 год на базе дома Белинских и здания уездного училища организован музей-усадьба В. Г. Белинского.

Образованный в 1928 году район первоначально назывался Чембарским, а с 1948 года — Белинским.

Изображение книги и пера символизирует также особую роль Белинского муниципального района в истории русской словесности: на территории района находятся музей-заповедник «Тарханы» — родина великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, проведшего здесь детские годы.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением журавля
Флаги с изображением гусиного пера
Флаги с изображением книги